Уильям I де Бошан () — имя представителей рода Бошанов:

 Уильям I де Бошан из Элмли (1100-е — в 1170) — английский землевладелец, феодальный барон Салварпа с 1130/1131, шериф Вустершира в 1139 — 1140-х, 1155—1170 годах, королевский констебль в 1139—1141 годах, помощник шерифа Глостершира в 1156—1157 годах, шериф Глостершира в 1157—1163 годах, шериф Уорикшира в 1158—1159 и шериф Херефордшира в 1160—1167 годах
 Уильям I де Бошан из Бедфорда (около 1185 — 1260) — английский землевладелец, феодальный барон Бедфорд с 1206/1207 года, кастелян Бедфордского замка в 1206/1207 — 1215 и 1224—1257 годах, барон казначейства[en] в 1234 и 1237 годах, шериф Бедфордшира и Бакингемшира.

См. также 
 Уильям де Бошан